Riemschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottfried Riemschneider (1691–1742), deutscher Opernsänger (Bass) und Komponist
 Kaspar K. Riemschneider (1934–1976), deutscher Altorientalist
 Margarete Riemschneider (1899–1985), deutsche Schriftstellerin
 Randolph Riemschneider (* 1920), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Wilhelm Riemschneider (Druckerei), deutsche Buchdruckerei und Verlag
 Riemenschneider
 Riemenschneiden, Leibesstrafe